Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 276 dans le monde.

 Route fédérale 276 en Allemagne
 Route 276 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 276 au Québec, Canada
 Interstate 276 aux États-Unis
 Route régionale 276 en Finlande